Catharina van Lancaster (Hertford, 31 maart 1373 — Valladolid, 2 juni 1418) was koningin-gemalin van Castilië van 1393-1406 en koningin-regentes van 1406-1418.

Catharina van Lancaster, ook genoemd Catharina van Lancaster en Castilië, was een dochter van Jan van Gent, 1e hertog van Lancaster, en zijn tweede vrouw Constance van Castilië.

In het Verdrag van Bayona van maart 1388 werd bepaald dat Catharina zou trouwen met de toekomstige koning van Castilië, Hendrik III (1379-1406). Ze kregen de titels van prins en prinses van Asturië, een titel die sindsdien werd overgedragen aan de troonopvolgers van het koninkrijk van Castilië, en later aan die van het koninkrijk Spanje.

Dit huwelijk maakte een einde aan het conflict tussen enerzijds de dynastie van Peter I van Castilië (kind van Alfons XI en Maria van Portugal), en anderzijds die van Hendrik II van Castilië (buitenechtelijk kind van Alfons XI en Leonor Núñez de Guzmán). Het huwelijk werd in 1393 formeel voltrokken in Madrid.

Nadat Hendrik III in 1406 stierf regeerde Catharina over Castilië, als wettelijke vertegenwoordiger van haar zoon, de eigenlijke troonopvolger Johan II, die bij het overlijden van zijn vader nauwelijks één jaar was.
Catharina stierf in 1418 aan een hartaanval, waarschijnlijk veroorzaakt door haar corpulentie.

Uit haar huwelijk met Hendrik II werden drie kinderen geboren:
 Maria van Castilië (1401-1458)
 Catharina van Castilië (1404–1438), ook Catalina genoemd, later getrouwd met Hendrik van Aragón
 Johan II (1405-1454)

Voorouders 

Partner van de koning van Castilië
Huis Lancaster
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw